Шлы́ков — русская фамилия, имеет женскую форму Шлыкова.

Известные носители 
 Шлыков, Алексей Алексеевич (1905—1984) — советский генерал-майор медицинской службы.
 Шлыков, Андрей Александрович (род. 1966) — российский музыкальный продюсер.
 Шлыков, Виктор Филиппович (1923—1990) — гвардии старшина; полный кавалер ордена Славы.
 Шлыков, Виталий Васильевич (1934—2011) — советский разведчик, политолог, военный эксперт.
 Шлыков, Геннадий Александрович (род. 1957) — русский и украинский художник.
 Шлыков, Дмитрий Геннадиевич (1980—2021) — украинский художник.
 Шлыков, Михаил Иванович (1892—1986) — советский конструктор, доктор наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Шлыков, Николай Фёдорович (1922 — 1999) — советский генерал-лейтенант.
 Шлыков, Юрий Вениаминович (род. 1953) — советский и российский актёр и режиссёр, театральный педагог.

Составные фамилии 
 Шлыкова-Гранатова, Татьяна Васильевна (1773—1863) — русская танцовщица и актриса крепостного театра графов Шереметевых. См. также 
 
 

 Примечания